Um anfíbio é um animal.

Pode também referir-se a:

 Anfíbio (veículo)
 Avião anfíbio
 Navio de assalto anfíbio
 Carro sobre Lagarta Anfíbio

Desambiguação